Jeanne d'Arc, een historisch persoon
 Jeanne d'Arc (Tangerine Dream), een studioalbum van de groep Tangerine Dream
 Jeanne d'Arc (schip, 1964), een schip
 Jeanne d'Arc (computerspel), een computerspel
 Jeanne d'Arc (1900), een Franse stomme film uit 1900
 La Passion de Jeanne d'Arc, een stomme film
 The Messenger: The Story of Joan of Arc, een film uit 1999
 Proces tot eerherstel van Jeanne d'Arc, een hoorspel
 Giovanna d'Arco, een opera van Giuseppe Verdi
 Jeanne d'Arc lyceum, VWO-opleiding voor meisjes in Maastricht